Це повний список штатів та головних територій США за загальною площею, а також площею суші та вод. До площі води включено внутрішні води, прибережні води, Великі Озера та територіальні води. Льодовики та водойми, які пересихають, включені до площі суші.

Примітки 

Площа